Die Wyschtscha Liha 1999/2000 () war die 9. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 12. Juli 1999 und endete am 20. Juni 2000.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Titelverteidiger Dynamo Kiew sicherte sich bereits fünf Spieltage vor Saisonende den achten Meistertitel. In diesem Jahr gab es drei Absteiger, da die Liga in der folgenden Spielzeit auf 14 Vereine reduziert wurde.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000